Norrklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Norrklobben (Brändö, Åland),  (26 ha)
 Norrklobben (Kumlinge, Åland),  (8 ha)
 Norrklobben, Kimitoön, Åboland, 
 Norrklobben, Raseborg, Nyland,

Se även
Norrklobba
Norrklobbarna
Norrkobben
Norrkobban
Norrkläppen

Robotskapade Finlandförgreningar